Hazlet ist der Name folgender Orte:
 Hazlet (Saskatchewan), Dorf in der kanadischen Provinz Saskatchewan
 Hazlet Township (New Jersey), Township im US-amerikanischen Bundesstaat New Jersey